Підхíд — думка, погляд, з позиції якої розглядається об'єкт.
 Підхíд — напрям у науці, дослідженнях.
 Підхíд — сукупність єдиноспрямованих за змістом принципів і методів, які не виходять за рамки підходу.
 Підхід – це метод дії, який націлений на створення цінностей для задоволення потреб клієнтів